Елизаветовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Елизаветовское сельское поселение — входит в Павловский район Воронежской области
 Елизаветовское сельское поселение — входит в Азовский район Ростовской области